

Geografia
 Nole – comune italiano della città metropolitana di Torino

Persone
 Angelo Raffaele Nolé – calciatore italiano
 Francescantonio Nolè – arcivescovo cattolico italiano